Куп УЕФА 1996/97.  је била 26. сезона такмичења под окриљем УЕФЕ у ком су наступали клубови из најјаче лиге сваке европске земље који се нису пласирали у Куп европских шампиона и Куп победника купова.

Такмичење је почело 17. јула 1996. и завршило се финалним двомечом одиграним 7. и 21. маја 1997. Ово је била последња сезона у којој се играо двомеч у финалу (код куће и у гостима), од сезоне 1997/98. се играо један финални меч на неутралном терену.

Учествовало је 117 клубова из 47 националних савеза.

Прво коло квалификација 
Прве утакмице су игране 17/18. јула, а реванш утакмице 23/24. јула 1996.

|}

Друго коло квалификација 
Прве утакмице су игране 6. августа, а реванш утакмице 20. августа 1996.

|}

Прво коло 
Прве утакмице су игране 10/11. септембра, а реванш утакмице 24/25. септембра 1996.

|}

Друго коло 
Прве утакмице су игране 15/16. октобра, а реванш утакмице 29. октобра 1996.

|}

Треће коло 
Прве утакмице су игране 19. новембра, а реванш утакмице 3. децембра 1996.

|}

Четвртфинале 
Прве утакмице су игране 4. марта, а реванш утакмице 18. марта 1997.

|}

Полуфинале 
Прве утакмице су игране 8. априла, а реванш утакмице 22. априла 1997.

|}

Финале

Прва утакмица

Друга утакмица

Види још 
 Лига шампиона 1996/97.
 Куп победника купова 1996/97.
 Интертото куп 1996.

Референце

Спољашње везе 

 Сезона 1996/97. на сајту УЕФА

Сезоне Купа УЕФА
Сезона 1996/97. у УЕФА такмичењима